Seraina Boner (ur. 11 kwietnia 1982 w Davos) – szwajcarska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu SC Klosters. Trzykrotna zwyciężczyni klasyfikacji generalnej cyklu biegów długodystansowych Visma Ski Classics.

Kariera  
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Seraina Boner pojawiła się 5 grudnia 1998 roku w zawodach FIS Race w Ulrichen, gdzie zajęła 20. miejsce w biegu na 5 km techniką dowolną. W 2002 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Schonach, zajmując 25. miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną oraz 59. miejsce w sprincie stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 13 grudnia 2003 roku w Davos, zajmując 58. miejsce na 10 km stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty zdobyła jednak dopiero 12 lutego 2008 roku w Falun, gdzie była trzydziesta w biegu łączonym na 15 km. W klasyfikacji generalnej sezonu 2007/2008 zajęła ostatecznie 88. miejsce. Jak dotąd jest to jej najlepszy wynik w Pucharze Świata. Nigdy nie stała na podium zawodów pucharowych.

Pierwszą duża imprezą w jej karierze były igrzyska olimpijskie w Turynie w 2006 roku, gdzie Boner była jedenasta w sztafecie, a w biegu na 10 km klasykiem zajęła 41. pozycję. Brała także udział w mistrzostwach świata w Sapporo w 2007 roku, zajmując dziewiąte miejsce w sztafecie oraz 41. miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną.

Seraina Boner startuje także w zawodach FIS Marathon Cup. W zawodach tego cyklu sześciokrotnie stawała na podium, przy czym dwukrotnie zwyciężała. Pierwsze zwycięstwo odniosła 30 stycznia 2011 roku wygrywając we włoskim maratonie Marcialonga. Najlepsza była także w norweskim Birkebeinerrennet 19 marca 2011 roku. W klasyfikacji generalnej najlepszy wynik uzyskała w sezonach 2010/2011 i 2011/2012, które ukończyła na drugiej pozycji.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

FIS Worldloppet Cup (FIS Marathon Cup)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Visma Ski Classics

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2011: 1.
 sezon 2012: 3.
 sezon 2013: 1.
 sezon 2014: 1.
 sezon 2014/2015: 2.
 sezon 2015/2016: 2.
 sezon 2016/2017: 14.
 sezon 2017/2018: 29.
 sezon 2018/2019: 56.

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Uwagi 

Szwajcarscy biegacze narciarscy
Szwajcarscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Urodzeni w 1982
Ludzie urodzeni w Davos